

Cinema 
 Crush – film del 1992 diretto da Alison Maclean
 Sposami, Kate! (Crush) – film del 2001 diretto da John McKay
 Crush – film del 2013 diretto da Malik Bader
 Crush – film del 2022 diretto da Sammi Cohen

Musica 
 Crush – album degli Orchestral Manoeuvres in the Dark del 1985
 Crush – singolo di Grace Jones del 1987
 Crush – singolo di Jennifer Paige del 1998
 Crush – album dei Bon Jovi del 2000
 Crush – singolo di Mandy Moore del 2001
 Crush – singolo di Darren Hayes 2003
 Crush – singolo di David Archuleta del 2008
 Crush – singolo dei Pendulum del 2011
 Crush – album delle 2NE1 del 2014
 Crush – album di Floating Points del 2019
 Crush – cantante sudcoreano
 Crush! – gruppo musicale italiano

Altro 
 Crush – pseudonimo del wrestler Brian Adams

Pagine correlate 
The Crush
Krush